Расковка — название населённых пунктов:

 Расковка — село в Богучарском районе Воронежской области России.
 Расковка — ликвидированный населённый пункт в Лозовском районе Харьковской области Украины.

См. также 
 Раскова